Trivial Fiction — останній студійний альбом англійського музиканта та продюсера Tom Box під псевдонімом Human Error.

Список композицій 

Альбоми британських виконавців